Didyme, Didymus ou Didymos (en grec ancien , « jumeau ») est un nom d'origine grecque qui peut désigner :

Personnalités 
 Didymus, spécialiste de chorographie, contemporain de Jules César.
 Didymus Chalcenterus, grammairien contemporain d'Auguste ;
 « Didymus », surnom de Thomas l'apôtre () qui avait une sœur jumelle ;
 Didyme, philosophe grec cynique () ;
 Arius Didyme, philosophe grec () ;
 Didymus le Musicien, théorien de la musique à Alexandrie, contemporain de Néron () ;
 Didyme, vainqueur olympique en 141 ap. J.-C. ;
 Didyme, martyr chrétien à Alexandrie († 304) ;
 Didyme l'Aveugle, théologien de l'École d'Alexandrie ().
 Didyme, personnage de Twilight

Divers 
 Didyme, île de Salina
 Le didyme, un mélange chimique de praséodyme et de néodyme.
 (65803) Didymos, un astéroïde.

Voir aussi 

 Didymes est une cité antique d'Asie Mineure